

Patronymie

 Charles Christiani (1744-1802) est un architecte et ingénieur alsacien.
 Charles-Joseph Christiani (1772-1840) est un général français.
 Fernand de Christiani (1857-1928) est un militant antidreyfusard français.
 Nick Christiani (né en 1987), joueur de baseball américain.
 Pablo Christiani est un dominicain du Moyen Âge.

Toponymie 
 Christiani, petite île inhabitée de Grèce située en mer Égée.

Voir aussi 
 Lepidodactylus christiani, espèce de gecko
 Gastrotheca christiani, espèce d'amphibiens
 Eukoenenia christiani, espèce de palpigrade